

Брекнок Тауншип — селище в окрузі Беркс, штат Пенсільванія
 Брекнок Тауншип — селище в окрузі Ланкастер, штат Пенсильванія